hoe (Koreaans gerecht)
 Hoe (mythologie), concept in de Egyptische mythologie
 Hoe (Nielson), nummer van Nielson
 Hoe (Norfolk), plaats in Engeland